

Patronyme 

 Balie Swart (1964-), ancien joueur de rugby à XV sud-africain.
 Carla Swart (1987-2011), coureuse cycliste sud-africaine.
 Charles Swart (1894-1982), homme politique et avocat afrikaner.
 Henda Swart (1939-2016), mathématicienne sud-africaine.
 Justin Swart (1972-), ancien joueur de rugby à XV sud-africain.
 Kaylin Swart (1994-), footballeuse sud-africaine.
 Petrusa Swart (1969-), athlète sud-africaine.
 Sjaak Swart (1938-), ancien footballeur international néerlandais.
 Stephen Swart (1965-), ancien coureur cycliste néo-zélandais.

Voir aussi 
 
 
 
 Premier snark de Celmins-Swart
 Second snark de Celmins-Swart